Werden (herb szlachecki) – polski herb szlachecki
 Werden (Essen) – dzielnica Essen